Националният отбор по волейбол на Либия представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал един път на олимпийски игри.

Олимпийски игри 

Либия
Спорт в Либия